Centre Dramàtic del Vallès, centre de producció teatral de Catalunya
 Christen-Democratisch en Vlaams, partit polític de Bèlgica
 CD Video, format de disc compacte que el combina amb el laserdisc